Кубок мира по скелетону 2011/2012 — это международный турнир из нескольких этапов, начавшийся 2 декабря 2011 года на трассе в австрийском Иглсе и завершившийся 11 февраля 2012 года этапом в канадском Калгари. Заезды немецкого этапа в Альтенберге, помимо всего прочего, пошли в зачёт чемпионата Европы. Соревнования организованы Международной федерацией бобслея и тобоггана при поддержке компании Viessmann.

Календарь соревнований 
Ниже представлено расписание этапов Кубка мира 2011/12:

Результаты соревнований

Мужчины

Женщины

Итоговое положение

Мужчины

Женщины

См. также 
 Чемпионат мира по бобслею и скелетону 2012

Примечания 

2011/2012
Зимние виды спорта в сезоне 2011/2012